Thomas Henry Espinell Compton Espin – astronomo britannico
Espin – cratere lunare
Espin – proteina